Der Begriff Brüche bezeichnet:

den deutschen Physiker Ernst Brüche (1900–1985)
ein stillgelegtes Bergwerk bei Hilchenbach, siehe Grube Brüche
in der Mathematik eine Darstellungsmöglichkeit rationaler Zahlen, siehe Bruchrechnung

Siehe auch:
 Brüch
 Bruch
 Bruche